De Coppa Italia 1984–1985 was de 38ste editie van de strijd om de Italiaanse voetbalbeker. In totaal deden 48 clubteams mee. Het toernooi begon op 22 augustus 1984 en eindigde op 3 juli 1985 met de tweede finalewedstrijd in het Stadio Luigi Ferraris in Genua onder leiding van scheidsrechter Luigi Agnolin. De beker ging voor de eerste keer in de clubgeschiedenis naar Sampdoria, dat in de eindstrijd over twee wedstrijden te sterk was voor AC Milan.

Schema

Finale

Zie ook
 Serie A 1984/85
 Serie B 1984/85
 Italiaans voetbalelftal in 1984
 Italiaans voetbalelftal in 1985

Bekervoetbal 1984/85
1985